Хиллерёд:

 Хиллерёд — город в Дании.
 Хиллерёд — датская коммуна в составе Столичной области.